La Copa de la UEFA 1979-80 se disputó entre septiembre de 1979 y mayo de 1980, con la participación total de 64 equipos distintos, representantes de 31 federaciones nacionales afiliadas a la UEFA.

La final, primera de la competición entre dos equipos alemanes y segunda entre dos conjuntos de un mismo país se disputó a doble partido el 7 y el 21 de mayo de 1980 y enfrentó al Borussia Mönchengladbach, vigente campeón y al Eintracht Fráncfort. El equipo de Die Adler se alzó con la victoria por la regla del gol del visitante después de un empate a tres goles en el marcador global.

En esta edición, cabe destacar la actuación de los equipos de Alemania Federal. Es la primera vez que llegan hasta la semifinales de esta competición 4 equipos de un mismo país. Dando lugar a una gran supremacía de los equipos alemanes occidentales en esta competición.

Treintaidosavos de final

Dieciseisavos de final

Rondas finales

Final

Ida

Vuelta

Máximos goleadores 

Copa de la UEFA
Copa de la UEFA
Copa de la UEFA
Eintracht Fráncfort